Дробнер — фамилия.

Известные носители 
 Дробнер, Болеслав (1883—1968) — польский политический и государственный деятель, революционер, публицист. Первый послевоенный президент Вроцлава.
 Дробнер, Мечислав (1912—1986) — польский композитор.